Montgaillard (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montgaillard (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montgaillard (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montgaillard (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montgaillard (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montgaillard (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje